Una manifestazione musicale di primavera. Si vedano le voci: Canti del Maggio e Calendimaggio
Cantamaggio ternano, manifestazione ternana
Il Cantamaggio (1978), cortometraggio di Paolo Benvenuti e Gianni Menon, con Dario Fo